

Cinema
Denmark – film del 2019 diretto da Adrian Shergold

Geografia 
 Denmark – esonimo inglese della Danimarca
Australia
 Denmark – capoluogo della Contea di Denmark, Australia Occidentale
 Denmark – fiume dell'Australia
Stati Uniti d'America
 Denmark – città della Contea di Bamberg, Carolina del Sud
 Denmark – città della Contea di Lee, Iowa
 Denmark – città della Contea di Oxford, Maine
 Denmark – township della Contea di Tuscola, Michigan
 Denmark – città della Contea di Lewis, New York
 Denmark – villaggio della Contea di Brown, Wisconsin

Altro 
 Denmark – processore AMD
 Denmark – gruppo musicale tedesco
 Robert Denmark – atleta inglese

Altri progetti